Vampire Hunter peut évoquer :
Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, un jeu vidéo de la série Darkstalkers, appelé Vampire Hunter: Darkstalkers' Revenge au Japon ;
Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge, un jeu vidéo de la série Darkstalkers.